

Населені пункти та їхні частини
 Боґачево — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґачево — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґачево — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґачево — частина села Росткі-Скомацькі в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки